Rajkot (Gujarati: , ) ist eine Stadt in Gujarat, Indien mit rund 1,3 Millionen Einwohnern (Volkszählung 2011). Sie liegt auf der Halbinsel Kathiawar, besitzt eine Universität und ist Textilindustriezentrum.

Die Stadt wurde im Jahr 1610 von Vibhaji Jadeja und Raju Sandhi gegründet. Rajkot war Hauptstadt des nach ihr benannten Fürstenstaats und wurde später auch Hauptstadt des kurzlebigen Staatenbunds Saurashtra. Mahatma Gandhi lebte einige Jahre in der Stadt, als sein Vater hier ein Diwan (Erster Minister) war. Das Haus, in dem Gandhi lebte, ist heute ein Museum.

Rajkot ist der Sitz des gleichnamigen Distrikts und des Bistums Rajkot. Zudem ist die Stadt Sitz von Atul Auto.

Vom Flughafen Rajkot werden nationale und internationale Ziele angeflogen.

Persönlichkeiten 
 William Kenyon-Slaney (1847–1908), englischer Fußballspieler, Cricketspieler und Soldat

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Gujarat
Millionenstadt
Municipal Corporation in Gujarat
 
Hochschul- oder Universitätsstadt